Selinum cantabrigense är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Dc. Selinum cantabrigense ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
cantabrigense